Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „15”:

Wojska Polskiego
 15 Wielkopolska Dywizja Piechoty (1919–1939 ← 2 Dywizja Strzelców Wielkopolskich)
 15 Dywizja Piechoty (1945–1954 → 15 DZ)

austro-węgierska
 15 Dywizja Piechoty (do 1918)

Niemieckie
 15 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego
 15 Dywizja Grenadierów SS
 15 Dywizja Piechoty
 15 Dywizja Polowa Luftwaffe

Rosyjskie i radzieckie
 15 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 15 Dywizja Strzelecka

Japońska
 15 Dywizja

Koreańska
 15 Dywizja

Włoska
 15 Dywizja Piechoty „Bergamo”